Хандрос — єврейське прізвище, яке утворене від слова «хандрити», тобто, «впадати в зневіру».

Походження 

Прізвище Хандрос належить до групи єврейських прізвищ, що відображають характеристики, особисті риси, властивості характеру або ті чи інші особливості зовнішності її перших носіїв. Такі прізвища часто виникали спочатку, як прізвиська, з метою ідентифікувати людину за її особистими якостями, характеру або зовнішності.

На думку фахівця з ономастики Олександра Бейдера це прізвище походить від слова «хандрити», тобто, «впадати в зневіру». Мабуть, перший носій цього прізвища був сумною, меланхолійною людиною.

За іншою версією прізвище Хандрос — змінена форма сефардського прізвища Кандарос (). Воно утворене від слова «candero», що означає «продавець свічок».

Відомо, що в 15-му столітті старовинна сім'я Кандарос жила в Толедо. Після вигнання з Іспанії в 1492 році члени цієї родини, як і багато інших іспанських євреїв, вирушили до Туреччини. До 17-го століття разом з турками-османами вони потрапили в Східну Європу, зокрема, на територію Угорщини, де первісне прізвище придбало інше звучання, перетворившись в Кандерс або Кандерш. Ймовірно, ще одна частина родини переселилася на Волинь, де прізвище стала звучати як Хандрас, Хандрос, Хондрос або Хондраш.

На українських землях до 1917 року прізвище Хандрос зустрічалася в таких містах як Житомир, Радомишль, Васильків і Київ.

Відомі носії 

 Хандрос Борис Наумович (1923—2006) — український кінодраматург. Заслужений працівник культури України (2004).
 Хандрос Лев Григорович (1914—1993) — доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики Академії наук УРСР.

Див. також

Примітки